Santa Venere ima više značenja:
 Santa Venere, Cosenza
 Santa Venere, Pescara
 Santa Venere, Salerno